Vorstendommen in het Heilige Roomse Rijk
 Vorstendom Anhalt-Köthen (1259-1396), vanaf 1307 vorstendom Anhalt-Zerbst
 Vorstendom Anhalt-Zerbst (1396-1508)
 Vorstendom Anhalt-Zerbst (1546-1562)
 Vorstendom Anhalt-Zerbst (1606-1796)
 Vorstendom Anhalt-Zerbst-Dornburg

Vorstenhuizen
 Huis Anhalt-Zerbst (1606-1793)

Landkreis
 Landkreis Anhalt-Zerbst, een voormalig district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.